Кызыл-Кала — топоним тюркского происхождения, означающий «красный город».
 Кызыл-Кала — аул в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесской Республики, Россия.
 Кызыл-Кала — крепость древнего и раннесредневекового периодов в Мангистаусской области, Казахстан.
 Кызылкала — прежнее название порта Шерхан, Афганистан.